Германская бронетехника периода Второй мировой войны учитывалась по специальной и армейской номенклатурам.

Специальная номенклатура 

Эта номенклатура формировалась Управлением вооружений и распространялась на все виды подвижной военной техники (мотоциклы, автомобили, тягачи, танки, САУ, ЗСУ и т. п.). Индекс состоял из аббревиатуры Sd.Kfz. (от  — автомобиль специального назначения) и порядкового номера, записанного арабскими цифрами. Пример такого обозначения: Sd. Kfz. 101 — лёгкий танк Pz.Kpfw. I (T-I).

Армейская номенклатура 

Армейская номенклатура составлялась из сокращённого названия бронетехники с последующим обозначением порядкового номера римской цифрой и обозначения модификации. Модификация обозначалась буквой по порядку (обычно заглавной, иногда строчной) после сокращения «Ausf.» (, то есть «модель»). Пример обозначения модификации: Ausf. B (вторая модификация).

Были приняты следующие сокращённые обозначения для образцов бронетехники:

Литература 

 И. П. Шмелёв. Бронетехника Германии 1934—1945 гг.: Иллюстрированный справочник — М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2003. — 271 с., [16] л. цв. ил. ISBN 5-17-016501-3 (ООО «Издательство АСТ»), ISBN 5-271-02455-5 (ООО «Издательство Астрель»);
 И. П. Шмелёв Танк «Тигр» М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2001. — 128 с., ил. ISBN 5-17-010276-3 (ООО «Издательство АСТ»), ISBN 5-271-02959-X (ООО «Издательство Астрель»);

Ссылки 
 Обозначения германской бронетехники
 Номенклатура германской бронетехники